

Особи 

 Август-Октав Ріттер фон Лер — австрійський правознавець і нумізмат
 Александер Лер — австрійський і німецький воєначальник
 Беньямін ван Лер — нідерландський футболіст
 Ганнес Лер — німецький футболіст
 Тадеуш Лер-Сплавінський — польський мовознавець-славіст, академік Польської АН

Географічні об'єкти 

 Лер () — місто в Німеччині, районний центр.
 Лер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду.
 Лер () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.